

Cinema 
Half and Half – cortometraggio del 1917 diretto da Reggie Morris
Half and Half – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran

Televisione 
Half & Half – serie televisiva statunitense

Altro 
 Half and, Half – album di Megumi Hayashibara del 1991